Oakdale est le nom de plusieurs endroits :

aux États-Unis

Plusieurs villes ou villages portent ce nom : 
 
Oakdale (Californie) 
Oakdale (Connecticut)
Oakdale (Illinois)
Oakdale (Louisiane) 
 Oakdale, Dedham (Massachusetts)
 Oakdale, West Boylston (Massachusetts)
Oakdale (Minnesota) 
Oakdale (Nebraska) 
Oakdale (New York) 
Oakdale (Pennsylvanie) 
Oakdale (Tennessee) 
Oakdale (Wisconsin)
 

De plus, ce nom a été donné à des endroits de fiction : 
  Oakdale est un endroit imaginaire dans l'Illinois utilisé pour la série As the World Turns 
 Oakdale, au Texas, est une ville imaginaire dans la série télévisuelle   Wishbone

au Royaume-Uni
Oakdale (Caerphilly)
Oakdale (Dorset)
Oakdale (North Yorkshire)
Oakdale (Surrey)

en Australie
Oakdale (New South Wales)